Dendi kan syfta på:

 Dendi (folk) – en folkgrupp i Benin 
 Dendi (språk) – ett språk i Benin

Geografi

Etiopien 

 Mount Dendi, en caldera i regionen Oromia, 
 Dendi (distrikt), Oromia, 
 

Robotskapade Etiopienförgreningar